Alexandru cel Bun  a fost domn (1400–1432) al Moldovei. Numele de acestuia se mai poate referi la următoarele:

Localități
 Alexandru cel Bun (cartier în Iași)

 Localități din România
 Alexandru cel Bun, localitate în județul Iași

 Comune din România
 comuna Alexandru cel Bun din județul Neamț

 Localități în Republica Moldova
 Alexandru cel Bun – altă denumire a localității Alexanderfeld din raionul Cahul
 Alexandru cel Bun – sat din cadrul comunei Volovița din raionul Soroca

Alte sensuri
Academia Militară „Alexandru cel Bun” din Chișinău.